

Бояново () — село в Видинській області. Входить до складу общини Грамада.
 Бояново () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.

Населені пункти та їхні частини

 Бояново — місто в Равицькому повіті Великопольського воєводства
 Бояново — гміна в Равицькому повіті Великопольського воєводства
 Бояново — село в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Бояново — лісова осада в гміні Драгач Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бояново — лісова осада в гміні Скурч Староґардського повіту Поморського воєводства

Примітки